Ludwik Zalewski (1878–1952) – ksiądz infułat, dr filozofii, odznaczony złotym Wawrzynem Akademickim
 Ludwik Zalewski (ur. 1954) – polski polityk, senator VI kadencji
 Ludwik Zalewski (zm. 2021) – polski funkcjonariusz ochotniczej straży pożarnej, Honorowy Obywatel Żychlina

Przypisy